Iglesia de San Fermín es el nombre de varias iglesias cuya advocación se refiere a San Fermín, santo católico cuya festividad se celebra el 7 de julio.

Iglesias  
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Fermín de los Navarros, católica, en la ciudad de Madrid;

en Francia 
 Iglesia de San Fermín Mártir, en la ciudad de Amiens;
 Iglesia de San Fermín, en la ciudad de Guigneville-sur-Essonne;